Gallon steht für
 die Raumeinheit Gallone (englisch: Gallon)
 ein altes Volumenmaß in Pondichery, siehe Gallon (Einheit)

Gallon steht als Nachname für folgende Personen:
 Jean Gaffin Gallon (1706–1775), französischer Wissenschaftler, Kapitän und Mitglied der Académie des Sciences
 Jean Gallon (1878–1959), französischer Komponist und Kompositionslehrer
 Noël Gallon (1891–1966), französischer Komponist und Kompositionslehrer
 Stefan Gallon (* 1951), deutscher Diplomat
 Ray Gallon (* ≈1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Richard C. Gallon, britischer Arachnologe

Siehe auch: